Latenstein, buurtschap en wijk in de gemeente Tiel
 Huis Latenstein, voormalig kasteeltje in Tiel
 de voormalige zetmeelfirma Latenstein in Nijmegen, tot in het begin van de 20ste eeuw bekend als Stijfselfabriek Hollandia van de firma Honig.